Raby kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ráby, ort, Pardubice, 
 Rabí, ort, Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar